Miasta w USA:
 West Windsor – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor

Gminy w USA:
 West Windsor (ang. West Windsor Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
 West Windsor (ang. West Windsor Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor